Prudniki – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Biehomla
 Prudniki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł
 Prudniki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn
 Prudniki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo
 Prudniki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
 Prudniki – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Prudniki – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

 Prudniki – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Kasplanskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też

 Prudnik
 Prudnik (ujednoznacznienie)